Rag kan syfta på
Ragtime, amerikansk musikstil.
Riksaktionsgruppen, en del av Nordiska rikspartiets organisation.